Piémont peut désigner :

Toponyme 
 le Piémont, une région administrative du Nord-Ouest de l'Italie ;
 le piémont de la plaine du Rhin supérieur.

Géographie 
 un piémont, une plaine située au pied de montagnes et constituée de leur produits d'érosion, comme le piémont alsacien.

Patronyme 
 Nicolas Piemont (1659-1709), peintre paysagiste

Voir aussi